Leucotrichia är ett släkte av nattsländor. Leucotrichia ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smånattsländor
Leucotrichia